Kremer von Auenrode ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Silverius Kremer von Auenrode (1797–1852), österreichischer Beamter und Schriftsteller 
 Hugo Kremer von Auenrode (1833–1888), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Rafael Kremer von Auenrode (1826–1901), österreichischer Jurist und Politiker